konflikt
 konflikt etniczny
 konflikt interesów
 konflikt intrapersonalny
 konflikt interpersonalny
 konflikt kulturowy
 konflikt międzynarodowy
 konflikt polityczny
 konflikt ról
 konflikt społeczny
 konflikt tragiczny
 konflikt zastępczy
 konflikt zbrojny
 Konflikt – serial telewizyjny
 Konflikt – amerykański film noir z 1945 r.